Prodani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 78 stanovnika te 27 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 71 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji